

Cinema 
 Home Sweet Home – cortometraggio muto statunitense del 1911 diretto da Joseph A. Golden
 Home Sweet Home – cortometraggio muto statunitense del 1912 diretto da Barry O'Neil
 Home Sweet Home – cortometraggio muto statunitense del 1913 diretto da Barry O'Neil
 Amore di madre (Home, Sweet Home) – film muto del 1914 diretto da David Wark Griffith
 Home Sweet Home – cortometraggio d'animazione statunitense del 1916 diretto da Rube Goldberg
 Home Sweet Home – film muto britannico del 1917 diretto da Wilfred Noy
 Home, Sweet Home – cortometraggio muto statunitense del 1918
 Home Sweet Home – cortometraggio d'animazione statunitense del 1920 diretto da Bud Fisher
 Home Sweet Home – cortometraggio d'animazione statunitense del 1922 di Thomas A. Dorgan
 Home Sweet Home – cortometraggio d'animazione statunitense del 1926 prodotto dalla Aesop's Fables Studio
 Home Sweet Home – film muto statunitense del 1926 diretto da John Gorman
 Home Sweet Home – film britannico del 1933 diretto da George A. Cooper
 Home Sweet Home – film britannico del 1945 diretto da John E. Blakeley
 Home Sweet Home – film francese del 1972 diretto da Liliane de Kermadec
 Home Sweet Home – film del 1973 diretto da Benoît Lamy
 Home Sweet Home – film statunitense del 1981 diretto da Nettie Peña
 Home Sweet Home – film filippino del 1983
 Home Sweet Home – film documentario zimbabwese del 2001 diretto da Heidi Draper e Michael Raeburn
 Home Sweet Home – film francese del 2008 diretto da Didier Le Pêcheur
 Home Sweet Home – film del 2013 diretto da David Morlet

Musica 
 Home! Sweet Home! – popolare canzone patriottica statunitense del XIX secolo
 Home Sweet Home – singolo dei Mötley Crüe del 1985
 Home Sweet Home/Bittersweet Symphony – singolo dei Limp Bizkit del 2005

Televisione 
 Casa dolce casa (Home Sweet Home) – serie televisiva australiana trasmessa dal 1980 al 1982
 Home Sweet Home – film per la televisione britannico del 1982 diretto da Mike Leigh

Pagine correlate 
Casa dolce casa